Эссойла: (от карельского имени —  — рус. Ефим)

 Эссойла — посёлок на берегу озера Сямозеро в Пряжинском районе Карелии.
 Эссойла — село в Пряжинском районе Карелии.
 Эссойла — действующая железнодорожная станция на 466,9 км перегона Иматозеро — Сяньга.
 Эссойла — разобранная железнодорожная станция на 464,5 км перегона Иматозеро — Сяньга.

Примечания